Jemnický může znamenat:

příjmení, přízvisko
 Jaromír Jemnický, († 1138) – český princ a syn českého knížete Bořivoje II. a Helbirgy Babenberské
 Svatopluk Jemnický († 1200) – český kníže a syn Vratislava Brněnského

místopisný název
 Jemnická kotlina, část Jevišovické pahorkatiny
 Jemnický mikroregion zasahuje do okresů Třebíč, Jindřichův Hradec a Znojmo
 Jemnice, historické město na Vysočině

Wikipedie:Rozcestníky